A Copa Brasil Central de Rugby 2013, também conhecida como Pequi Nations, foi a quinta edição da Copa Brasil Central de Rugby, envolvendo os principais clubes brasileiros dos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Desde 2011, o campeonato é uma fase preliminar da Copa do Brasil, já que seu campeão se classifica automaticamente para as fases final do campeonato nacional.

Equipes participantes

Fórmula de disputa
A competição conta com os quatro grandes clubes do Centro-Oeste, que disputam um torneio de pontos corridos, em turno único. Ao final da última rodada, a equipe com maior pontuação é consagrada campeã.

Jogos

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Campeão

Ver também

 Confederação Brasileira de Rugby
 Campeonato Brasileiro de Rugby
 Copa Brasil Central de Rugby

2013